

Lieux 

 Foxton, un village du Cambridgeshire, en Angleterre ;
 , un village du comté de Durham, en Angleterre ;
 , un village du Leicestershire, en Angleterre ;
 Foxton, une ville de Nouvelle-Zélande ;
 Foxton Beach, une ville de Nouvelle-Zélande.

Personnes 

  (né en 1955), musicien britannique ;
  (mort en 1829), bourreau britannique ;
 Justin Foxton (1849-1916), avocat et homme politique australien.